Le Republičke lige 1980-1981 (Leghe repubblicane 1980-1981) furono la 35ª edizione della terza divisione jugoslava.

Oltre alle 6 gironi di ogni Repubblica, vi furono anche i 2 delle Province autonome (Voivodina e Kosovo) : le 8 vincitrici vennero promosse in Druga Liga 1981-1982.

Slovenia 

 Tutte le prime quattro classificate (, ,  e ) hanno rifiutato la promozione in Druga Liga 1981-1982.

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1981-1982.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Bojan Prašnikar (Šmartno) con 19 reti.
Torneo successivo a 14 squadre.
.

Croazia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1981-1982.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Le retrocessioni furono 3 anziché 4 poiché dalla Druga Liga 1980-1981 non scesero squadre croate.
.

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1981-1982.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1981-1982.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Serbia 
Torneo a 16 squadre, la vincitrice (e promossa in Druga Liga 1981-1982) fu il .

Kosovo 
Torneo a 16 squadre, la vincitrice (e promossa in Druga Liga 1981-1982) fu il .

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1981-1982.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Macedonia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1981-1982.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1980-1981
Druga Liga 1980-1981
Kup Maršala Tita 1980-1981

Collegamenti esterni 
  Stagione 1980-1981 su HRnogomet
  Le stagioni 1978-1983 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1980-1981 su sportsport.ba
  Stagione 1980-1981 su rsssf.com
  Hrvatska republička liga 1945-91 su sportnet.rtl.hr

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava